Columns è una serie televisiva di fantascienza ideata dal regista Gustavo Garrafa. La prima stagione, composta da quattro episodi, è andata in onda dal 23 ottobre 2012 sulla rete televisiva regionale Teleuropa Network (Calabria) ed è stata poi replicata su altre televisioni locali e sui canali nazionali NekoTV, dal 28 ottobre 2013, e Channel 24, da metà luglio 2014. La seconda stagione, composta da sei episodi e sviluppata per molto tempo, è stata infine trasmessa in prima TV sulle emittenti locali La C in Calabria, Amica9 in Puglia, Canale10 a Roma: subito dopo il canale nazionale SOS Television ha riproposto l'intera serie all'interno del programma "Destinazione Krypton" dal 24 aprile 2016. La terza e ultima stagione, composta da tre episodi, sarà trasmessa dal 16 maggio 2022. Dal 10 maggio 2022 la serie è sbarcata negli Usa, Germania, Austria e Regno Unito su Amazon Prime video. il 15 maggio 2022 è stata presentata in esclusiva italiana la prima puntata della stagione finale all'interno del Cosenza Comics & Games  il 16 settembre 2022 la serie sbarca su Mometu  e il 10 novembre 2022 arriva su rlaxx e ONEHUBTV  Il primo di gennaio 2023 è uscito il primo episodio del romanzo COLUMNS: La ladra Elenie Chery in Italiano, Inglese e Giapponese. Il 16 gennaio 2023 è uscito su Amazon Prime video Giappone Columns The Movie.

Trama 

Tutta la storia ruota attorno a strane e misteriose colonne aliene, che si sorreggono nei cieli di mezzo mondo, comparse in circostanze misteriose. Il tema principale della serie è l‘amore, sentimento che trascina umani e non umani a fare cose impensabili.

Elenie Chery è una ragazza, che per salvare il suo fidanzato Lukas Stivel, rapito da una banda della criminalità organizzata, fu costretta a tentare una rapina pur di pagare il riscatto per liberare il suo giovane amato. Durante la rapina qualcosa andò male e la ragazza finì in prigione. Successivamente riuscì ad uscire dal carcere grazie all'aiuto di una sua vecchia amica, Celia Navar, quest'ultima però nasconde un grande segreto. Andrea Corsini, ufologo e ricercatore, iniziò ad intuire che una minaccia aliena sarebbe giunta sul pianeta Terra per invaderlo. Questa minaccia si rivelò veritiera quando un gruppo di navicelle spaziali, comandate dalla perfida Regina Meresh e giunte dal lontano pianeta chiamato Xeres, prossimo alla distruzione, invasero la Terra.

Episodi

Prima stagione

Seconda stagione

Terza stagione

Libri 
Il primo Gennaio 2023 sono usciti su Amazon i libri su COLUMNS, il primo è incentrato sul passato di Elenie Chery.

Personaggi e interpreti

Personaggi principali 
 Elenie Chery.(stagione 1-in corso), interpretata da Caroline Falsetti.È la protagonista della storia. Abile Ladra, che per salvare l'amore della sua vita, Lukas Stivel, fu costretta a tentare una rapina pur di pagare il riscatto per la liberare il suo giovane amato.
 Lukas Stivel (stagione 1-in corso), interpretato da Fabrizio Carpino. È il fidanzato di Elenie Chery, il ragazzo è stato rapito da una banda organizzata, ed è tenuto imprigionato in una stanza in un posto segreto sulla terra. Nel corso delle puntate tutte le intenzioni e la vera natura del ragazzo verranno svelate.
 Celia Navar (stagione 1-in corso), interpretata da Celia Cassano. È la migliore amica di Elenie Chery, anche se nasconde un grande segreto che ha a che fare con l'invasione aliena.
 Andrea Corsini (stagione 1-in corso), interpretato da Ivan De Bartolo.
È un ufologo ricercatore, è il primo ad accorgersi che presto il pianeta terra sarà invaso dai coloni alieni.
 Regina Meresh (stagione 1-in corso), interpretata da Lorena Garrafa.È La regina del pianeta Xeres, determinata ad invadere il nostro pianeta poiché il suo mondo è prossimo alla distruzione.
 Raul (stagione) interpretato da Domenico Bongiorno.È il braccio destro della regina Erika.

Personaggi secondari 
 Erika (stagione 1-in corso), interpretata da Erica Manes.È il braccio destro della Regina Meresh, al commando del plotone alieno.
 Generale Eric Crei.(stagione 1-in corso), interpretata da Natale Federico.È il comandante dell'esercito alieno comandato dalla Regina Meresh.
 Xeno. (stagione 1-in corso), interpretato da Emanuele Manes.È un intero esercito di Cloni alieni, divisi in tre gradi: il grado più alto è il bianco, a seguire il grigio e il nero. Compongono l'esercito della Regina Meresh.
 Dottor Donas.(stagione 1-in corso), interpretato da Leopoldo Aversente.È lo scienziato alieno che crea i coloni alieni Xeno.
 Morgana (stagione 1-in corso), interpretata da Cristine Falsetti.È la giornalista di punta della emittente televisiva TgNews24 e amante di Eric Crei.
 Regina Url (stagione 3), interpretata da Roxana Elena Vornicu.È La regina del pianeta Xesh pianeta neutrale, dorella di Stivel.

Produzione

Concezione e trasmissione 
La rete televisiva calabrese Teleuropa Network nel mese di gennaio 2012 diede un primo via libera al progetto di Gustavo Garrafa, già creatore della serie animata "Sakura no juzu!" che andò in onda nel 2007 nel canale televisivo Rai Futura. Dopo una fase di riscrittura della sceneggiatura, il 23 ottobre 2012 partirono ufficialmente i primi episodi della prima stagione, ottenendo record di ascolti, successo replicato anche su altre televisioni locali dove la stagione andò in onda: Tele Video Agrigento in Sicilia e Canale 10 (Lazio). In seguito dal 28 ottobre 2013 iniziarono le repliche della stagione sul canale nazionale NekoTV e da metà luglio 2014 su Channel 24.

Il trailer ufficiale della seconda stagione è stato pubblicato il 6 novembre 2013 alle ore 10.30 italiane sul canale ufficiale YouTube della serie. Fra gli attori della seconda serie spiccano i nomi di Larissa Volpentesta nei panni di Aurora, una regina aliena, e di Gionatan Giannotti da Uomini e donne nei panni di Alex Stivel e parte del cast della web serie Il mondo di Franca. Inizialmente la messa in onda era prevista per fine settembre 2014, poi è stata rimandata. Finalmente domenica 3 aprile 2016 è stata presentata al pubblico alla fiera del fumetto al Cosenza ComiCS un'anteprima di 40 minuti ed il 21 aprile in occasione della conferenza stampa sono state rivelate le date di messa in onda. La stagione verrà trasmessa dal 26 aprile 2016 in prima TV sulle reti locali La C in Calabria (che la propone alle 16:00 da lunedì al venerdì), Amica9 in Puglia, Canale10 a Roma, le quali in seguito inizieranno a replicare entrambe le serie. Come annunciato al Cosena ComiCS, ci saranno anche repliche settimanali sul canale nazionale SOS Television all'interno del programma "Destinazione Krypton": dal 24 aprile al 15 maggio 2016 viene ritrasmessa la prima serie, ed a seguire la seconda serie dal 22 maggio al 26 giugno 2016.

Il 28 ottobre 2016 sul canale ufficiale YouTube della serie è stato pubblicato un teaser trailer in cui viene annunciata una terza stagione di sole tre puntate.

Il 3 maggio 2022 è stato presentato il trailer della terza e ultima stagione che partirà il 16 maggio 2022 sulle emittenti tv storiche.

La serie attualmente ha un punteggio di 8,8/10 su imdb

Colonna sonora 
La colonna sonora della prima stagione contiene i seguenti brani:
 CRANIMO: Benzodiazepina, Ego, Columns, 
 MONOTYPE: GoodZeela, 
 Syzer & Marco Germanotta: Liberami, 
 Roberto Romagnoli: The Moon and Wind Lullaby,
 Revolution: Rage.
 Maurizio Giordano: Bea.
 Marco Germanotta: Tornerà il giorno, Respirare.
La colonna sonora della seconda stagione è composta e cantata dagli interpreti Maurizio Politano, Nausicaa, La Differenza, Roberto Romagnoli, CRANIMO, Maurizio Giordano, Stefano Germanotta  e Sebastiano Serafini.

Collaborazioni 
Il doppiaggio della prima stagione è stato curato della Thunderdubstudio. I protagonisti di Columns 2 sono truccati dalle Paint –UP ME (body painting), mentre i costumi dei personaggi di Aurora e Dafne sono curati dalla stilista Ermanna Serpe, che interpreta il personaggio di Dafne. La radio ufficiale della serie è RLB Radioattiva

Note

Collegamenti esterni